Goldener Saal steht für:
 die Eingangshalle der Zeppelintribüne in Nürnberg.
 den 1913 ausgebrannten Prunksaal im Schweriner Schloss, der später zum Plenarsaal für den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern umgebaut wurde.
 einen Prunksaal im Augsburger Rathaus.
 den Kleinen Goldenen Saal, einen Festsaal im ehemaligen Jesuitenkolleg St. Salvator in Augsburg.
 den Großen Saal im Wiener Musikverein, oft auch als „goldener Saal“ bezeichnet.
 ein getäfelter Prunkraum der späten Renaissance im Schloss Urach.
 Den spätgotischen Goldenen Saal als Teil der Fürstenzimmer der Festung Hohensalzburg